L'alfabeto cirillico russo () è l'alfabeto impiegato per la scrittura della lingua russa. È basato sull'alfabeto cirillico, nato inizialmente un'antica variante dell'alfabeto bulgaro, fu usata nella Rus' di Kiev dal X secolo per scrivere quella che sarebbe diventata la lingua russa. L'alfabeto russo moderno è composto da 33 lettere.

Lettere

Lettere eliminate nel 1917-1918 
L'ortografia russa fu resa più semplice e facile unificando diverse inflessioni aggettivali e pronominali, confondendo la lettera ѣ (Jat) con е, ѳ con ф, e і (a seconda del contesto della pronuncia moscovita) e ѵ con и. Inoltre, l'arcaico jer muto divenne obsoleto, includendo la ъ (il "segno duro") in posizione finale dopo le consonanti (eliminando così praticamente l'ultimo residuo grafico del sistema di sillabe aperte dell'antico slavo). Per esempio, Рыбинскъ divenne Рыбинск ("Rybinsk").

Note

Voci correlate 
 Traslitterazione
 Traslitterazione scientifica
 Aiuto:Cirillico
 Vjaz'

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Lingua russa
russo